Hanau steht für:
 Hanau (Adelsgeschlecht)
 Hanau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Anschlag in Hanau 2020
 Villa Hanau, in Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 (75058) Hanau, Asteroid

Hanau ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hanau, Stadt in Hessen
 Hanau (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hanauisch-Indien, Kolonialprojekt der Grafschaft Hanau
 Grafschaft Hanau, Territorium des alten Deutschen Reiches
 Herrschaft Hanau, Vorgänger-Territorium der Grafschaft Hanau
 Hanauerland, Herrschaftsgebiet bei Straßburg und Kehl
 Hanau AAF, Militärflugplatz in Hessen, siehe Fliegerhorst Langendiebach
 Communauté de communes du Pays de Hanau, französischer Gemeindeverband im Elsass
 Hanau, Wohnplatz der ehemaligen Landgemeinde Rauschken im Kreis Ortelsburg

Siehe auch:
 Hanow